Лека Зогу:

 Лека Зогу (1939—2011) — албанский государственный деятель, претендент на албанский престол как Лека I Зогу (1961—2011), сын Ахмета Зогу.
 Лека Зогу (род. 1982) — албанский государственный деятель, претендент на албанский престол как Лека II Зогу (с 1982 года), сын Леки I Зогу.